Corallium borneanse är en korallart som beskrevs av Bayer. Corallium borneanse ingår i släktet Corallium och familjen Coralliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
borneanse